Марселина Деборд-Вальмор (, собственно Марселина Фелисите Жозефина Деборд; 20 июня 1786, Дуэ — 23 июля 1859, Париж) — крупнейшая поэтесса французского романтизма.

Биография 
Дочь художника-иконописца и гербовщика, разорившегося в период Революции. В конце 1801 года Марселина с матерью отправились на Гваделупу через Бордо, где выступила как актриса. Её мать умерла в 1802 году от жёлтой лихорадки. По возвращении во Францию Марселина играла в театрах Дуэ, Лилля, Брюсселя (в том числе исполняла роль Розины в «Севильском цирюльнике» Бомарше). Познакомилась с Тальма, Мари Дорваль, мадемуазель Марс. Потеряла пятилетнего сына, рождённого от актёра, которому она присвоила в стихах имя Оливье. В 1817 вышла замуж за актёра Проспера Ланшантена (сценическое имя — Вальмор), которому родила троих детей. Оставила сцену в 1823 году.

Дебютировала в 1819 сборником стихов «Элегии и романсы», получившим положительные рецензии в ведущих журналах. При короле Луи-Филиппе получила королевскую стипендию и была отмечена несколькими премиями.

Похоронена на кладбище Монмартр.

Творчество 
Кроме лирики, оставила несколько романов. Автор повестей и сказок для детей.

Влияние 
Привлекла внимание Бальзака, Сент-Бёва, Бодлера, глубоко повлияла на поэзию Верлена и Рембо, а также Анну де Ноай и других французских поэтесс конца XIX — начала XX вв. Верлен включил Деборд-Вальмор в число проклятых поэтов и оставил эссе о ней. Её книги были в библиотеке Ницше. Очерк о ней написал Стефан Цвейг. Статью её прозе посвятил Арагон.

Многие её стихотворения были положены на музыку композиторами XIX — начала XX вв. (И. Геништа, М. Малибран, Бизе, С. Франк, Р. Ан). Песни на её стихи исполняют современные французские певцы (Жюльен Клер, Бенжамен Бьоле, Паскаль Обиспо и др.).

В 1993 в Дуэ была создана Ассоциация Деборд-Вальмор. Рукописи поэтессы хранятся в библиотеке её родного города. Её именем названа улица в XVI округе Парижа.

Деборд-Вальмор в России 
Два томика стихотворений Деборд-Вальмор были в библиотеке Пушкина; несколько раз указывалось, в том числе — В. Набоковым, а позднее Л. Сержаном и Ю. Лотманом, что одна из элегий Деборд-Вальмор, возможно, стала «источником» письма Татьяны к Онегину. Роман Мастерская художника (1833) заинтересовал Лермонтова: испещрённый пометками экземпляр он подарил Е. А. Сушковой. Подражание Деборд-Вальмор — стихотворение Когда б он знал (1830) — принадлежит Евдокии Ростопчиной. С Деборд-Вальмор сопоставляли Марину Цветаеву (Волошин, Пастернак в письме к Рильке).

Стихи Деборд-Вальмор переводили Валерий Брюсов, Михаил Лозинский, Владимир Портнов, Геннадий Русаков, Юрий Ороховацкий, Инна Шафаренко, Ирина Кузнецова, Любовь Боровикова и др.

Произведения 
 Chansonnier des grâces (1816)
 Élégies et romances (1819)
 Elégies et Poésies nouvelles (1825)
 Album du jeune âge (1829)
 Poésies (1830)
 Les Pleurs (1833)
 Pauvres Fleurs (1839)
 Bouquets et prières (1843)
 Poésies posthumes (1860)

Публикации на русском языке 
 Гостиная леди Бетти: Английские нравы. СПб.: Тип. А. Смирдина, И. Глазунова и К°, 1836
 Французские лирики XIX века/ Пер. Валерия Брюсова. СПб: Пантеон, 1909
 Стихотворения// Багровое светило. Стихи зарубежных поэтов в переводе Михаила Лозинского. М.: Прогресс, 1974, с.28-36
 Стихотворения// Европейская поэзия XIX века. М.: Художественная литература, 1977, с.641-645
 Стихотворения// Поэзия Франции. Век XIX. М.: Художественная литература, 1985, с.57-66
 Французская поэзия. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996
 Стихотворения// Семь веков французской поэзии в русских переводах. СПб: Евразия, 1999, с.270-272

Литература 
 Ambrière F. Le siècle des Valmore: Marceline Desbordes-Valmore et les siens. Paris: Seuil, 1987
 Bertrand M. Une femme à l'écoute de son temps: Marceline Desbordes-Valmore. Lyon: Cigogne, 1997
 Гречаная Е. П. «Младшая сестра Бальзака»: Марселина Деборд-Вальмор// Французская литература 30-40-х годов XIX века. «Вторая проза». М.: Наука, 2006

Ссылки 
 Сайт Ассоциации Марселины Деборд-Вальмор 

Французские писательницы XIX века
Поэтессы Франции
Французские поэты XIX века
Писатели романтизма
Писательницы Франции
Похороненные на кладбище Монмартр